hCard è un microformat standard per includere in un documento (X)HTML informazioni di contatto vCard (RFC 2426).

Esso permette l'analisi tramite tool (i.e. altri siti web, l'estensione per Firefox Operator) al fine di estrarne i dettagli e visualizzarli su altri siti web, indicizzarli o caricarli su un calendario o diario elettronico.
In tal modo è possibile per il software, per esempio un plugin del browser, estrarre queste informazioni ed effettuare un porting delle stesse ad altre applicazioni, per esempio una rubrica.

A maggio 2009 Google annunciò l'utilizzo dei microformati hCard, hReview e hProduct per arricchire le pagine dei risultati dei motori di ricerca.

A settembre 2010 ancora Google ha annunciato l'intenzione di interfacciare le informazioni estratte da hCard, hReview nei risultati di ricerca.

A febbraio 2011, Facebook ha iniziato ad utilizzare hCard e hCalendar negli eventi.

Esempio di hCard 
Quella che segue è la hCard di Wikimedia Foundation:

	Wikimedia Foundation Inc.
			200 2nd Ave. South #358
					St. Petersburg,
			FL 33701-4313
		
		USA
	
	Phone: +1-727-231-0101
	Email: info@wikimedia.org
			Fax:
		+1-727-258-0207
	

Il codice utilizzato è il seguente:

<div class="vcard">
	<div class="fn org">Wikimedia Foundation Inc.</div>
	<div class="adr">
		<div class="street-address">200 2nd Ave. South #358</div>
		<div>
			<span class="locality">St. Petersburg</span>, 
			<span class="region">FL</span> <span class="postal-code">33701-4313</span>
		</div>
		<div class="country-name">USA</div>
	</div>
	<div>Phone: <span class="tel">+1-727-231-0101</span></div>
	<div>Email: <span class="email">info@wikimedia.org</span></div>
	<div>
		<span class="tel"><span class="type">Fax</span>: 
		<span class="value">+1-727-258-0207</span></span>
	</div>
</div>

Note

Voci correlate 
 vCard

Collegamenti esterni 
  Specifica hCard sul Microformats Wiki

Microformat